

Persone 
 Angelo Bonfanti – pittore
 Aquilino Bonfanti – calciatore
 Arturo Bonfanti – pittore
 Elena Bonfanti – atleta
 Enrico Bonfanti – politico
 Luigina Bonfanti – velocista e lunghista
 Marco Bonfanti – regista e sceneggiatore 
 Paolo Bonfanti – musicista
 Stefano Bonfanti – letterato
 Bonfanti – calciatore degli anni '20
 Corrado Bonfanti Linares – funzionario

Altro 
 Museo dell'automobile Bonfanti-Vimar